Tourneur ist der Familienname folgender Personen:
 Cyril Tourneur († 1626), englischer Dichter und Dramatiker
 Jacques Tourneur (1904–1977), US-amerikanischer Filmregisseur französischer Abstammung
 Maurice Tourneur (1873–1961), französischer Drehbuchautor und Regisseur
 Nicole Tourneur (1950–2011), französische Schriftstellerin

Letourneur oder Le Tourneur ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Letourneur (1907–1975), französischer Radrennfahrer
 Denise Letourneur (1923–1984), Schweizer Musikerin
 Étienne-François Le Tourneur (1751–1817), französischer Politiker und Militär
 François-Joseph Alexandre Letourneur (1769–1843), französischer General
 Sophie Letourneur (* 1978), französische Regisseurin und Drehbuchautorin

Siehe auch:
 Le Tourneur